Улиссе Мунари (, ) — итальянский астроном и первооткрыватель астероидов, а также профессор астрономии из университета Падуи, который с 1990 года работает в обсерватории Азиаго. Он специализируется на исследованиях переменных и новых звёзд, различных скоплений, а также малых планет. В период с 1996 по 1998 год совместно с другими итальянскими астрономами им было обнаружено в общей сложности 55 астероидов.

Ещё будучи студентом организовал Сектор Малых Планет в Итальянской Национальной Любительской Организации. Он и сейчас поддерживает связь со многими астрономами-любителями, предоставляя им доступ к крупным телескопам некоторых итальянских обсерваториях.

Улиссе Мунари участвует в работе команды, занятой в исследовательской программе «RAdial Velocity Experiment» (RAVE), целью которой является измерение радиальной скорости и содержания металлов в звёздах, с использованием телескопа системы Шмидта с диаметром зеркала 1,2 м, расположенного в .

Улиссе Мунари также является одним из руководителей рабочей группы, которая разрабатывает и оптимизирует спектрометр на борту спутника Gaia, запуск которого запланирован на март 2013 года.

В знак признания его заслуг одному из астероидов было присвоено его имя .

См. также 
 Марио Юрич
 Зденька Ваврова
 Михал Кочер

Примечания

Ссылки 
 Ulisse Munari home page

Википедия:Биографии современников
Учёные по алфавиту
Астрономы по алфавиту
Астрономы XX века
Астрономы XXI века
Астрономы Италии
Первооткрыватели астероидов